Сільська́ ву́лиця — назва вулиць у різних населених пунктах України.

 Сільська вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Сільська вулиця — вулиця в місті Київ.
 Сільська вулиця — вулиця в місті Луцьк.
 Сільська вулиця — вулиця в місті Одеса.
 Сільська вулиця — вулиця в місті Севастополь.
 Сільська вулиця — вулиця в місті Сімферополь.

Вулиці